Tatjana Lukjanova (Beograd, 6. novembar 1923 — Beograd, 18. avgust 2003) bila je srpska i jugoslovenska glumica.

Biografija 
Prvu ulogu odigrala je u Beogradskom dramskom pozorištu, u predstavi Mladost otaca 1948. godine. Skoro ceo radni vek bila je odana Beogradskom dramskom pozorištu u kojem je ostvarila zapažene uloge u predstavama: Mačka na usijanom limenom krovu, Bećarac, Izbiračica, Hamlet.

Najznačajniju ulogu u pozorišnoj karijeri, ostvarila je u predstavi Harold i Mod. Bila je glumica baletskog hoda i dečjeg glasa i omiljena glumica reditelja svih generacija.

Beogradsko dramsko pozorište je nakon smrti Tatjane Lukjanove, ustanovilo i nagradu „Gran pri Tatjana Lukjanova“, koja se uručuje na dan BDP-a.

Tokom života odigrala je brojne uloge u televizijskim filmovima i serijama. Mlađa publika je pamti po ulozi miša u TV seriji Laku noć deco a starija po ulozi komšinice Marte u filmu Miše Vukobratovića Nije lako sa muškarcima.

Tatjana Lukjanova je preminula u 80. godini života, 2003. godine.

Nagrada Tatjana Lukjanova 
Postoji i nagrada - Gran pri Tatjana Lukjanova

Pozorište 
 „Mačka na usijanom limenom krovu“
 „Bećarac“
 „Izbiračica“
 „Hamlet“
 „Harold i Mod“

Uloge 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-te
|-
| 1962. || Varljivo jutro (TV) || 
|-
| 1962. || Medaljon sa tri srca || Simina supruga
|-
| 1963-1964. || Na slovo, na slovo (TV serija) || 
|-
| 1963. || Dani || 
|-
| 1965. || Primer za ugled (TV) || 
|-
| 1965. || Amerikanka (TV) || 
|-
| 1965. || Koreni (TV) || 
|-
| 1967. || Poseta maloj planeti (TV) || 
|-
| 1967. || Naša napast domaća (TV) || 
|-
| 1967. || Ljubav do groba, poslednja (TV) || 
|-
| 1967. || Ljubavni je ceo svet (TV) || 
|-
| 1967. || Jednog dana moj Jamele (TV) || 
|-
| 1968. || Epidemija zdravlja (TV) || 
|-
| 1968. || Severno more (TV) || 
|-
| 1968. || Tako je ako vam se tako čini (TV) || Gospođa Čini
|-
| 1968. || Maksim našeg doba (serija) ||
|-
| 1969. || Snaha (TV) || Gospođa Purdi
|-
| 1969. || Hajde da rastemo (TV) || Zozon
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970-te
|-
| 1970. || Krunisanje (TV) || 
|-
| 1971. || Na slovo, na slovo (serija) || (Glas)
|-
| 1972. || Poraz (TV film) || 
|-
| 1972. || Neznani junak (TV) || 
|-
| 1972. || Lutka opereta (serija) || 
|-
| 1972. || Ženski razgovori (serija) || 
|-
| 1973. || Ličnost kojoj se divim (TV) || 
|-
| 1973. || Jedanaesta najteža godina (TV) || 
|-
| 1973. || Junak mog detinjstva (TV mini serija)|| 
|-
| 1973. || Susedi (TV) || Dragica
|-
| 1973. || Slanici || Spasenija, žena Baticina
|-
| 1975. || Suđenje (TV) || Svedok Gospođica Marfi
|-
| 1975. || Провала (Отписани) || Slavkova majka
|-
| 1978. || Siroče || 
|-
| 1978. || Кригер (Повратак отписаних) || Gospođa Seljnikova
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-te
|-
| 1981. || Smrt pukovnika Kuzmanovića (TV) || Lepa
|-
| 1981. || Tuga (TV) || baba
|-
| 1981. || Sestre (TV) || baba
|-
| 1981. || U agoniji (TV) || 
|-
| 1981. || Široko je lišće || Anđa kao starica
|-
| 1982. || Putovanje (kratak film) || 
|-
| 1982. || Kante ili kese (TV) || Drugarica Bokan
|-
| 1983. || U logoru (TV) || Romanovič-Ruščukova
|-
| 1983. || Marija, gde si...? (TV) || Služavka Veronika 
|-
| 1984. || Ubi ili poljubi (serija) || 
|-
| 1984. || Pet mrtvih adresa (TV) || 
|-
| 1984. || Banjica (TV serija) || 
|-
| 1985. || Nije lako sa muškarcima || Komšinica Marta
|-
| 1985. || Bal na vodi || Liza, Sašina baka
|-
| 1986. || Šmeker || Lelina majka
|-
| 1987. || Bolji život (serija) || Ivona
|-
| 1987. || Čovek u srebrnoj jakni (TV serija)|| 
|-
| 1989. || Laku noć deco (mini-serija) || Miš (glas)
|-
| 1989. || Dome slatki dome (serija) || Komšinica
|-
| 1989. || Balkan ekspres 2 (serija) || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990-te
|-
| 1991. || Holivud ili propast (TV) || 
|-
| 1992. || Povratak Vuka Alimpića (TV) || Magda Mučibabić
|-
| 1995. || Svadbeni marš (TV) || Tetka Mara
|-
| 1995. || Otvorena vrata (serija) || Čelistkinja
|-
| 1995. || Srećni ljudi (TV) || Marija Piščević
|-
| 1997. || Naša Engleskinja (TV) || Emili
|-
| 1996-1997. || Gore dole (serija) || Katarina Antonić Milhaus
|-
| 1999. || Ranjena zemlja || Gospođa Danica
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-te
|-
| 2001. || Harold i Mod (TV) || Mod
|-
| 2001. || Seljaci || Deda Milojka
|-
| 2001. || Sve je za ljude || Deda Milojka
|-
| 2001. || Metla bez drške (serija) || Ujna
|-
| 2003. || Kazneni prostor (serija) || Baba iz opštine
|-
| 2003. || Privatni životi (TV) || Luiza, sluškinja
|}

Spoljašnje veze 
 

Рођени 1923.
Умрли 2003.
Глумци из Београда
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци и глумице серије Вече са звездама
Руси у Србији
Сахрањени на Новом гробљу у Београду